Serena Williams ha battuto in finale Dinara Safina 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Jelena Janković (quarto turno)
 Serena Williams (Vincitrice)
 Dinara Safina (finalista)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Venus Williams (secondo turno)
 Vera Zvonarëva  (semifinali)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Nadia Petrova (quarto turno)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka (quarto turno)
 Patty Schnyder (secondo turno)
 Alizé Cornet (quarto turno)
 Marion Bartoli (quarti di finale)

 Anna Čakvetadze (secondo turno) 
 Dominika Cibulková (quarto turno) 
 Daniela Hantuchová (terzo turno) 
 Amélie Mauresmo (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (quarto turno) 
 Jie Zheng (quarto turno) 
 Ágnes Szávay (primo turno) 
 Sybille Bammer (primo turno) 
 Kaia Kanepi (terzo turno) 
 Ai Sugiyama (terzo turno) 
 Marija Kirilenko (primo turno) 
 Francesca Schiavone (primo turno) 
 Alisa Klejbanova (quarto turno) 
 Aleksandra Wozniak (primo turno) 
 Al'ona Bondarenko (terzo turno) 
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wild card 
  Monika Wejnert
  Jelena Dokić
  Isabella Holland
  Christina McHale
  Olivia Rogowska
  Yuan Meng
  Kristina Mladenovic
  Jessica Moore

Giocatrici passate dalle qualificazioni 
  Viktorija Kutuzova
  Stéphanie Dubois
  Karolina Šprem
  Katie O'Brien
  Julia Schruff
  Kimiko Date Krumm
  Kathrin Wörle
  Alberta Brianti
  Melanie Oudin
  Chanelle Scheepers
  Elena Baltacha
  Sesil Karatančeva

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2009